image (wym. imaż, imidż) – wizerunek, sposób postrzegania danej osoby lub organizacji
 Image – amerykańskie czasopismo

Przypisy